Моштени има више значења:

 Моштени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Моштени (Фуркулешти), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Моштени (Моштени), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Моштени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Моштени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Моштени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији